Hrušica (gmina Ilirska Bistrica) – wieś w Słowenii, w gminie Ilirska Bistrica
 Hrušica (gmina Jesenice) – wieś w Słowenii, w gminie Jesenice
 Hrušica (gmina Novo Mesto) – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Novo Mesto